Lochhausen ist der Ortsname von

 Lochhausen (Markt Indersdorf), Ortsteil des Marktes Markt Indersdorf, Landkreis Dachau, Bayern
 Lochhausen (München), Stadtteil von München, Bayern

Siehe auch:
 Lochhaus